Alan Lee kan henvise til:

 Alan Lee (illustrator) (født 1947) – britisk bogillustrator og filmkonceptdesigner
 Alan Lee (fodboldspiller) (født 1978) – irsk fodboldspiller
 Alan David Lee – australsk skuespiller